Талга́т Муни́рович Гале́ев (род. 24 октября 1962, Октябрьский, Башкирская АССР, РСФСР) — советский и российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею, чемпион России в парном и командном зачётах. Серебряный призёр Кубка европейских чемпионов.

Биография 
Родился в городе Октябрьский, однако спортивную карьеру начал в Черкесске в 1983 году за команду «Цементник». В команду Октябрьского «Нефтяник» вернулся только в 1987 году, выступая за неё (с перерывами) 20 лет, по 2007 год. За эти годы трижды выиграл командный чемпионат России (1997, 1999, 2000) и один раз – чемпионат среди пар (2003). В 1990-2000-х гг. был одним из лидеров команды, стабильно показывая среднезаездный результат больше 2 очков. Трижды становился в составе «Лукойла» призёром Кубка европейских чемпионов; в 2000 вызывался в сборную России для участия в командном чемпионате мира.

В 1999 году также принимал участие в чемпионате Польши по спидвею.

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России
Спидвей-гонщики СССР